BRD Năstase Țiriac Trophy, dříve známý jako BCR Open Romania, byl profesionální tenisový turnaj mužů hraný v rumunském hlavním městě Bukurešti. Založen byl roku 1993 a probíhal každoročně v dubnovém termínu do sezóny 2016. Dějištěm byl areál BNR Arenas s otevřenými antukovými dvorci. Kapacita centrálního kurtu činila 5 000 míst.

Historie 
Turnaj byl na okruhu ATP Tour v letech 2009–2016 řazen do kategorie ATP World Tour 250. Do soutěže dvouhry nastupovalo dvacet osm hráčů a čtyřhry se účastnilo šestnáct párů. Nejvíce singlových titulů získal francouzský hráč Gilles Simon, který vyhrál třikrát, a to v letech 2007, 2008 a 2012.

20. ročník konaný v roce 2012 se poprvé uskutečnil v dubnovém termínu. Předešlých devatenáct ročníků proběhlo v posledním zářijovém týdnu. V roce 2013 si turnaj připomněl 40. výročí nástupu Ilie Năstaseho na první místo žebříčku ATP, když se tento rumunský hráč v roce 1973 stal historicky první světovou jedničkou po zavedení klasifikace. Premiérový singlový titul na okruhu ATP si na tomto 21. ročníku připsal český tenista Lukáš Rosol.
 
V červnu 2016 oznámil vlastník turnaje, 77letý bývalý rumunský tenista a podnikatel Ion Țiriac, že licenci pro pořádání přenechal budapešťské události Hungarian Open, jež se stala součástí kalendáře sezóny 2017 také v dubnovém termínu.

Přehled finále

Dvouhra

Čtyřhra

Odkazy

Reference

Související články 
 BRD Bucharest Open

Externí odkazy 
 
   BRD Năstase Țiriac Trophy – oficiální stránky
  BRD Năstase Țiriac Trophy na stránkách ATP Tour

ATP Tour
Zaniklé tenisové turnaje v Rumunsku
Sport v Bukurešti
Sportovní události založené roku 1993
Zaniklo 2016